«Two Worlds» — другий студійний альбом німецького діджея ATB. Випущено 31 жовтня 2000 року лейблами Kontor і Radikal.

Список композицій

CD1 — The World of Movement 
 See U Again
 Love Will Find You (з Heather Nova)
 The Summer
 Loose the Gravity
 Feel You Like a River (з Heather Nova)
 The Fields of Love (з York)
 Let You Go (ATB and The Wild Strawberries)
 Bring It Back
 Hypnotic Beach
 Fall Asleep
 Klangwelt

CD2 — The Relaxing World 
 First Love
 Feel You
 The Summer [Ibiza Influence Version]
 Engrossing Moments
 Timeless
 Repulse
 Enigmatic Encounter (ATB And Enigma)
 Sensuality
 Endless Silence

Посилання 
 Two Worlds на сайті The ATB Experience

Музичні альбоми 2000
Альбоми ATB